Arnold Maas of Marcolino Maas (1909-1981), glazenier
 Marco Maas (acteur)
 Marco Maas (stuntman)